Sabag, o Sabbag puede referirse a:
 Fábio (Fadolo) Sabag (1931, Bariri – 2008, Río de Janeiro) (pt)
 Hosain Sabag Castillo (* 1937, Cabrero), un senador y político chileno.
 Jorge Eduardo Sabag Villalobos (* 1963), un político y diputado chileno.
 Doron Sabag (en)
 Randa Chahal Sabbag (Sabag)